Сюанькун-сы (Висячий монастырь, ) — храмовый комплекс, построенный на скале около священной горы Хэншань провинции Шаньси в Китае. Монастырь расположен в 65 км к юго-востоку от города Датун. В окрестностях Датуна также расположены гроты Юньган.

Сюанькун-сы имеет большое историческое значение в регионе, активно посещается туристами. Монастырь построен в 491 году при династии Северная Вэй. Храмовый комплекс объединяет буддийские, даосские и конфуцианские алтари.

В монастыре вдоль отвесной стены расположено около 40 залов и павильонов. Здания держатся на деревянных сваях, упирающихся в скалу. Сама скала используется также как задняя стена помещений, выемки в скале сделаны для изображений и статуй Будды.

Всего в монастыре стоят 80 статуй из разных материалов. Самое крупное рельефное изваяние — Татхаты

Монастырь с 1982 охраняется как Национальный Памятник КНР.

Сюанькун-сы является единственным в Китае храмом, в котором объединены три религиозно-философские школы: буддизм, даосизм и конфуцианство.

Ссылки 
 Николишин Александр Сокровища династии Северная Вэй. / А. Николишин // Дыхание Китая. – 2014. – № 4(229). – С. 44–45.
 Das "Hängende Kloster", in dem Buddhismus, Taoismus und Konfuzianismus gleichzeitig zusammen gelebt werden
 Xuankong-Tempel

Примечания 

Буддийские храмы и монастыри Китая
Священные Горы Китая
Шаньси
Даосские храмы и монастыри Китая
Конфуцианские храмы Китая